Taibo ist der Familienname folgender Personen:

 Rafael Taibo (* 1935), spanischer Schauspieler 
 Walter Taibo (1931–2021), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Xoán Ignacio Taibo (* 1949), spanischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Tae Bo